Apuleu, nomen dels membres de la gens Apuleia
 Apuleu (tribú), probablement tribú del poble, proscrit el 43 aC per Sul·la
 Apuleu, proqüestor, potser de la província d'Àsia, al que Ciceró va dirigir algunes cartes el 55 aC
 Apuleu Bàrbar, botànic romà del segle IV
 Luci Apuleu, escriptor prolífic del qual s'han conservat força obres, conegut sobretot per la seva novel·la Les Metamorfosis, també anomenada L'Ase d'or
 Luci Apuleu, tribú del poble 391 aC que va destituir a Marc Furi Camil
 Quint Apuleu Pansa, cònsol el 300 aC
 Luci Apuleu, ambaixador romà enviat el 156 aC a analitzar la situació entre el rei Àtal II de Pèrgam i Prúsies I del Regne de Bitínia
 Luci Apuleu Saturní, diversos personatges
 Luci Cecili Minucià Apuleu, nom amb què van ser publicades unes obres suposadament romanes però escrites a l'edat mitjana
 Marc Apuleu, magistrat romà del , sovint confós amb el tribú del mateix nom
 Sext Appuleu (cònsol el 29 aC), cònsol l'any 29 aC
 Sext Appuleu (cònsol el 14), cònsol l'any 14